Музей современного искусства Серралвеш () — художественный музей в португальском городе Порту, основанный в апреле 1990 и открытый в июне 1999 года; постоянная коллекция содержит работы, созданные после 1960-х годов; располагается в здании, спроектированном архитектором Алвару Сиза Виейра и расположенном в 3,5-акровом парке Серралвеш; включает в себя парк скульптур; проводит временные выставки произведений современного искусства.

См. также 
 Музей современного искусства (Фуншал)
 Музей современного искусства Мадейры
 Музей современного искусства Берардо

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Музеи Порту
Художественные музеи Португалии
Музеи современного искусства